Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Karel Nováček che hanno battuto in finale Matt Lucena e Dave Randall 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Brent Haygarth (quarti di finale)
 Matt Lucena /  Dave Randall (finale)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Rikard Bergh /  Shelby Cannon (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1996